

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 31 мая

Международные 
 Международный день блондинов и блондинок.
  (ВОЗ) — Всемирный день без табака.
  Всемирный день борьбы с неравенством

Национальные 
  — День памяти жертв политических репрессий и голода
  — День Республики (1960).
  — День памяти жертв Кавказской войны до 2011 (потом 21 мая)
  — День адвокатуры
  —

Религиозные 
  Православие
 Память святых отцов семи Вселенских Соборов;
 память мученика Феодота Корчемника и семи дев мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии (303);
 память мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины (249—251);
 память преподобного Макария Алтайского (Глухарёва) (1847);
 память мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия (IV в.);
 память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима;
 память мучеников Давида и Таричана (693) (Грузинская православная церковь);
 память священномученика Михаила Виноградова, пресвитера (1932);
 память священномученика Василия Крылова, пресвитера (1942);
 память праведного Иоанна Кормянского (Гашкевича) (1917);
 празднование в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» Корецкая (1622) (переходящее празднование в 2018 году).

Именины 
 Православные: Давид, Исаак, Матрона, Павел, Семён, Фаина, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Пётр, Александра, Клавдия.

События 
См. также: :Категория:События 31 мая

До XIX века 
 1223 — в битве при Калке войсками монгольского полководца Субэдея разбито русско-половецкое войско.
 1578
 Английский исследователь Мартин Фробишер отправился в путешествие, которое привело к открытию Гудзонова пролива.
 Итальянский археолог Антонио Босио () обнаружил в Риме древние христианские катакомбы.
 1787 — в Англии организован первый в мире крикетный клуб.

XIX век 
 1815 — провозглашено создание Нидерландского королевства.
 1836 — в Англии запатентован гребной винт.
 1850 — отмена всеобщего избирательного права во Франции.
 1859 — в Лондоне, на Часовой башне Вестминстерского дворца, запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.
 1862 — началось сражение при Севен-Пайнс.
 1864 — гражданская казнь Николая Гавриловича Чернышевского.
 1868 — в окрестностях Парижа, в парке Сен-Клу, прошла первая в мире велогонка.
 1879 — в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.
 1891 — во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль.

XX век 
 1902 — окончилась англо-бурская война (1899—1902 гг.).
 1911 — спущен на воду британский трансатлантический лайнер "Титаник".
 1918
 После распада Австро-Венгрии в Питтсбурге (США) объявлено о политическом союзе чехов и словаков, который привёл к образованию в октябре того же года независимой Чехословацкой республики.
 Постановлением Наркомпроса введено обязательное совместное обучение школьников и школьниц.
 1924
 Заключено «Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской республикой». Между странами установлены нормальные дипломатические отношения, лишены силы заключённые ранее царским правительством несправедливые договоры и соглашения, Китайско-Восточная железная дорога преобразована в совместное коммерческое предприятие с последующей передачей Китаю. Это первый равноправный договор Китая с европейской страной. Инициатором такого соглашения ещё в 1919 году выступил Лев Карахан, заместитель наркома иностранных дел. Он же стал первым советским полпредом в Китае.
 Открытие XIII съезда РКП(б).
 1935 — принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» (См. Детская беспризорность).
 1936 — в МАМТ прошла премьера оперы И. Дзержинского «Тихий Дон», на которой присутствовал М. Шолохов.
 1937 — в Советскую Россию вернулся писатель Александр Куприн.
 1941 — в Германии готический шрифт заменён на латинский.
 1942 — в блокадном Ленинграде прошёл футбольный матч между Динамо и ЛМЗ.
 1943 — в советских совхозах и МТС ликвидированы политотделы.
 1946 — образовано самолётостроительное ОКБ О. К. Антонова.
 1952 — вступил в строй Волго-Донской судоходный канал.
 1955 — в Израиле введена первая междугородняя телефонная служба.
 1961 — провозглашение независимости Южно-Африканской Республики от Великобритании.
 1970 — землетрясение в Перу унесло жизни более 60 тысяч человек; 600 тысяч перуанцев лишились крова.
 1979 — экспедиция «Комсомольской правды» на лыжах достигла Северного полюса.
 1983 — в Картахена де Индиас (Колумбия) в связи с 450-летием основания города и 200-летием со дня рождения С. Боливара состоялась встреча министров иностранных дел 23 латиноамериканских и карибских государств.
 1991 — Министерство юстиции России зарегистрировало устав Русской православной Церкви.
 1994 — Борис Березовский избран председателем совета директоров «ЛогоВаза».
 1997 — Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.

XXI век 
 2002 — в Японии и Южной Корее стартовал Чемпионат мира по футболу.
 2003
 Официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты при участии президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
 Париж встретил последний «Конкорд», после чего полёты данной модели были прекращены.
 2009 — начало бессрочной серии гражданских акций протеста в защиту свободы собраний (31-я статья Конституции РФ).
 2013 — начало вещания российского телеканала «Пятница!».
 2016 — начало вещания российского музыкально-развлекательного телеканала ТНТ MUSIC.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 31 мая

До XIX века 
 1469 — Мануэл I (ум. 1521), 5-й король Португалии (1495—1521), из Ависской династии.
 1557 — Фёдор I Иоаннович (ум. 1598), царь всея Руси и великий князь Московский (с 1584), третий сын Ивана Грозного.
 1656 — Марен Маре (ум. 1728), французский композитор и музыкант.
 1664 — Хулио Альберони (ум. 1752), кардинал и государственный министр Испании при короле Филиппе V.
 1769 — Алексей Горчаков (ум. 1817), русский военачальник, военный министр России (1812—1815).
 1773 — Людвиг Тик (ум. 1853), немецкий поэт, писатель, драматург, переводчик.

XIX век 
 1802 — Чезаре Пуньи (ум. 1870), итальянский композитор, написавший первый балет на русскую тему — «Конёк-Горбунок».
 1817 — Георг Гервег (ум. 1875), немецкий революционно-демократический поэт и публицист.
 1819 — Уолт Уитмен (ум. 1892), американский поэт и публицист.
 1827 — Пётр Пекарский (ум. 1872), исследователь русской литературы и истории, библиограф.
 1832 — Мария Гартунг (ум. 1919), старшая дочь русского поэта А. С. Пушкина и Натальи Пушкиной (Гончаровой).
 1837 — Николай Успенский (ум. 1889), русский писатель.
 1845 — Юлия Жемайте (наст. имя Юлия Бенюшявичюте-Жимантене; ум. 1921), литовская писательница-прозаик и драматург.
 1847 — Уильям Джеймс Пирри (ум. 1924), ирландский судостроитель и бизнесмен, руководивший крупнейшей судоверфью мира, создатель «Титаника».
 1850 — Евгений Тверитинов (ум. 1920), первый русский флотский электрик, создатель одной из конструкций аккумуляторов.
 1852
 граф Алексей Бобринский (ум. 1927), русский археолог, политик и государственный деятель, праправнук Екатерины II.
 Франсиско Морено (ум. 1919), аргентинский путешественник, географ, естествоиспытатель и политик.
 Юлиус Рихард Петри (ум. 1921), немецкий микробиолог, ассистент Роберта Коха.
 1857 — Пий XI (в миру Аброджио Дамиано Акилле Ратти; ум. 1939), 259-й папа римский (1922—1939).
 1860 — Уолтер Сикерт (ум. 1942), английский художник.

 1862 — Михаил Нестеров (ум. 1942), русский и советский живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1866 — Владимир Ребиков (ум. 1920), русский композитор, пианист, музыкальный деятель.
 1887 — Сен-Жон Перс (наст. имя Алексис Сен-Леже; ум. 1975), французский поэт, нобелевский лауреат (1960).
 1892
 Амбарцум Бек-Назаров (наст. фамилия Бекназарян; ум. 1965), армянский советский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Константин Паустовский (ум. 1968), русский советский писатель, сценарист, педагог, журналист.
 Грегор Штрассер (убит в 1934), немецкий нацист, один из основателей и лидеров НСДАП.
 1899 — Леонид Леонов (ум. 1994), русский советский писатель, драматург.

XX век 
 1908
 Дон Амичи (ум. 1993), американский актёр кино, театра и телевидения, лауреат премии «Оскар».
 Ян Фрид (ум. 2003), советский кинорежиссёр и сценарист.
 1910 — Николай Ефимов (ум. 1982), советский математик, член-корреспондент АН СССР.
 1911 — Морис Алле (ум. 2010), французский экономист, лауреат Нобелевской премии (1988).
 1913 — Анатолий Яцков (ум. 1993), советский разведчик, сотрудник органов госбезопасности.
 1916 — Берт Ханстра (ум. 1997), нидерландский режиссёр документального и игрового кино.
 1917 — Жан Руш (ум. 2004), французский кинорежиссёр и этнограф.
 1921
 Алида Валли (ум. 2006), итальянская киноактриса.
 Эдна Доре (ум. 2014), британская актриса.
 1922 — Денхолм Эллиотт (ум. 1992), британский актёр театра, кино и телевидения.
 1923 — Ренье III (ум. 2005), князь Монако (1949—2005).
 1929
 Менахем Голан (ум. 2014), израильско-американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Люба Тадич (Любомир Тадич; ум. 2005), югославский и сербский актёр театра и кино.
 1930 — Клинт Иствуд, американский киноактёр и режиссёр, обладатель четырёх премий «Оскар».
 1931
 Богумил Кобеля (ум. 1969), польский актёр театра и кино.
 Джон Шриффер (ум. 2019), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1972).
 1932 — Джей Майнер (ум. 1994), американский инженер, создатель первого в мире мультимедийного компьютера Amiga 1000.
 1933 — Георгий Бурков (ум. 1990), актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, заслуженный артист РСФСР.
 1937 — Карина Шмаринова (ум. 2012), советская актриса театра и кино.
 1939 — Георгий Епифанцев (ум. 1992), советский актёр театра и кино.
 1940 — Анатолий Бондарчук, советский спортсмен, олимпийский чемпион в метании молота (1972), тренер.
 
 Луис Игнарро, американский фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1998).
 Уильям Нордхаус, американский экономист, лауреат премии по экономике памяти Нобеля (2018).
 1945
 Лоран Гбагбо, президент Кот-д’Ивуара (2000—2011).
 Райнер Вернер Фасбиндер (ум. 1982), немецкий кинорежиссёр, сценарист, актёр, драматург.
 1947 — Людмила Гладунко, советская и российская киноактриса, кинорежиссёр, сценаристка, заслуженная артистка РФ.
 1948
 Светлана Алексиевич, советская и белорусская писательница, журналистка, лауреат Нобелевской премии (2015).
 Джон Бонем (ум. 1980), британский барабанщик-виртуоз, участник рок-группы Led Zeppelin.
 1949
 Том Беренджер (урожд. Томас Майкл Мур), американский актёр кино и телевидения, лауреат «Золотого глобуса» и «Эмми».
 Хил Радж Регми, непальский политик, премьер-министр страны (2013—2014).
 1955 
 Владимир Кузьмин, советский и российский певец, композитор, гитарист, народный артист РФ.
 Сергей Чухрай, советский гребец-байдарочник, трёхкратный олимпийский чемпион.
 1956 — Валерий Брагин, советский и российский хоккеист, тренер.
  — Андреа де Чезарис (погиб 2014), итальянский автогонщик.
 1961 
 Игорь Васильев, российский политик, губернатор Кировской области (2017—2022).
 Лиа Томпсон, американская актриса и режиссёр.
 1962 — Виктория Руффо, мексиканская актриса, примадонна мексиканских сериалов.
  — Виктор Орбан, венгерский политик, премьер-министр Венгрии (1998—2002, с 2010 года).
 1965 — Брук Шилдс, американская актриса кино и телевидения, модель.
 1966 — Джессика Монро, канадская гребчиха, двукратная чемпионка мира и Олимпийских игр.
 1967 — Сандрин Боннер, французская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, обладательница 2 премий «Сезар».
  — Паоло Соррентино, итальянский кинорежиссёр и сценарист, обладатель «Оскара» и др. наград.
  — Фруде Эстиль, норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира.
  — Наташа Королёва (наст. имя Наталия Порывай), советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ.
  — Колин Фаррелл, ирландский актёр кино и телевидения, лауреат премии «Золотой глобус».
  — Марлис Шильд, австрийская горнолыжница, двукратная чемпионка мира.
  — Нэйт Робинсон, американский баскетболист.
  — Роберт Гесинк, нидерландский шоссейный велогонщик.
  — Марко Ройс, немецкий футболист, призер чемпионата Европы (2012).
  — Эрик Карлссон, шведский хоккеист, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 31 мая

До XIX века 
 1594 — Якопо Робусти Тинторетто (р. 1518), итальянский художник.
 1740 — Фридрих Вильгельм I (р. 1688), король Пруссии (1713—1740).
 1747 — граф Андрей Остерман (урожд. Генрих Иоганн Фридрих Остерман; р. 1686), один из сподвижников Петра I, выходец из Вестфалии, фактически управлявший внешней политикой России в 1720—1730-е гг.

XIX век 

 1809
 Франц Йозеф Гайдн (р. 1732), австрийский композитор.
 Жан Ланн (р. 1769), французский герцог, маршал, участник революционных и наполеоновских войн.
 1831 — Сэмюэль Бентам (р. 1757), британский инженер-механик, корабельный инженер.
 1832 — Эварист Галуа (р. 1811), французский математик.
 1837 — Джозеф Гримальди (р. 1778), английский актёр, клоун, «отец» современной клоунады.
 1841 — Джордж Грин (р. 1793), английский математик и физик.
 1850 — Джузеппе Джусти (р. 1809), итальянский поэт и общественный деятель.
 1854 — Ватрослав Лисинский (р. 1819), хорватский композитор.
 1859 — Павел Савельев (р. 1814), русский археолог, востоковед-арабист, нумизмат.
 1889 — Ойген Фердинанд фон Хомайер (р. 1809), немецкий орнитолог.
 1897 — Карл Маевский (р. 1824), русский инженер-архитектор, академик архитектуры.

XX век 
 1910 — Элизабет Блэкуэлл (р. 1821), первая женщина в США, получившая высшее медицинское образование.
 1926 — Фёдор Андерс (р. 1868), украинский советский конструктор-дирижаблестроитель.
 1937 — Ян Гамарник (р. 1894), советский военачальник, государственный и партийный деятель.

 1945 — Леонид Пастернак (р. 1862), российский и советский художник, отец писателя Бориса Пастернака.
 1953 — Владимир Татлин (р. 1885), советский художник-авангардист.
 1960 — Вальтер Функ (р. 1890), немецкий журналист, экономист, президент Рейхсбанка (1939—1945).
 1967 — Билли Стрэйхорн (р. 1915), американский джазовый композитор, пианист, аранжировщик.
 1974 — Аделия Дэвис (р. 1904), американский нутрициолог.
 1976 — Жак Моно (р. 1910), французский биохимик и микробиолог, нобелевский лауреат по физиологии или медицине (1965).
 1982 — Карло Маури (р. 1930), итальянский альпинист и путешественник.
 1983 — Николай Кочин (р. 1902), русский советский писатель.
 1986 — Лео Джеймс Рейнуотер (р. 1917), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1975).
 1996 — Тимоти Лири (р. 1920), американский психолог, исследователь психоделических препаратов.
 1999 — Анатолий Иванов (р. 1928), русский советский писатель.

XXI век 
 2005 — Арчил Гомиашвили (р. 1926), советский актёр театра и кино.
 2007 — Лаймонас Норейка (р. 1926), советский и литовский актёр театра и кино, чтец.
 2009
 Андрей Вертоградов (р. 1946), советский и российский актёр театра и кино, артист эстрады.
 Вячеслав Невинный (р. 1934), актёр театра и кино, народный артист СССР.
 2012 — Марк Мидлер (р. 1931), советский спортсмен-фехтовальщик, чемпион мира и Олимпийских игр.
 2017 — Любомир (Гузар) (р. 1933), предстоятель Украинской грекокатолической церкви (2001—2011).
 2021 — Альберт Кривченко (р. 1935), первый глава администрации Амурской области с 1991 по 1993 год.

Приметы 
 Придёт Федот — дубовый лист развернёт.
 Коли дубовый лист развернулся, то земля принялась за свой род.
 Если же на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овёс кадушкой.

См. также

Примечания